Étampes ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Étampes, Stadt im Département Essonne
Étampes-sur-Marne, Gemeinde im Département Aisne
Arrondissement Étampes im Département Essonne
Kanton Étampes im Département Essonne
Grafschaft Étampes, eine ehemalige Grafschaft in Frankreich